Fulana puede referirse a:
 La forma femenina de «fulano», el alias que se asigna a alguien cuyo nombre se desconoce o no se quiere expresar;
 Una prostituta (término vulgar).